Buen amigo puede referirse a:

 Buen amigo, un tango de 1925 cuya letra pertenece a Carlos Marambio Catán en tanto que la música es de Julio De Caro.
 Buen amigo, nombre vulgar de la Coccoloba barbadensis.